Esistono più comuni francesi con questo nome

 Provenchère – Doubs
 Provenchère – Alta Saona